La detentrice del titolo Ekaterina Makarova che però ha deciso di non prendere parte al torneo. La vincitrice del titolo è Daniela Hantuchová che ha battuto in finale Ajla Tomljanović per 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Peng Shuai (secondo turno)
 Elina Svitolina (ritirata)
 Zarina Dijas (primo turno)
 Kurumi Nara (secondo turno)

 Jaroslava Švedova (ritirata)
 Jarmila Gajdošová (secondo turno)
 Mónica Puig (semifinali)
 Zhang Shuai (secondo turno)

Qualificate 

  Xu Yifan (primo turno)
  Elizaveta Kuličkova (primo turno)

  Misa Eguchi (primo turno)
  Chan Yung-jan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

PTT Pattaya Open 2015
WTA Tour 2015